Loisy ist der Name 

mehrerer Gemeinden in Frankreich:
Loisy (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle
Loisy (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire

mit Namenszusatz:
Loisy-en-Brie im Département Marne
Loisy-sur-Marne im Département Marne

von Personen:
Alfred Loisy (1857–1940), französischer Theologe